

Persone 
 Vincenzo Di Giovanni – calciatore italiano
 Vincenzo Di Giovanni – storico e letterato italiano
 Vincenzo Di Giovanni – sacerdote e filosofo italiano